Une coquerelle peut être :

Une blatte ou un cafard, au Québec et au Canada francophone.
Une coquerelle est une Anémone pulsatille.
Une coquerelle est un meuble héraldique.
Une coquerelle est une variété de pomme à cidre.
Isabelle Aubret, née Thérèse Coquerelle.